U.S. National Championships 1908 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1908 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–29 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 22–27 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta ósma edycja turnieju męskiego i dwudziesta druga damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1908 w Stanach Zjednoczonych
1908 w tenisie ziemnym
US Open według lat